Con il nome Karel Pešek ci si può riferire a due sportivi:

Karel Pešek, calciatore ed hockeista su ghiaccio cecoslovacco nato nel 1895 attivo negli anni 1920 e 1930. Con la nazionale di calcio ha partecipato ai Giochi olimpici del 1920 e del 1924.
Karel Pešek, motociclista ceco nato nel 1992.